DeShawn ist ein hauptsächlich bei Afroamerikanern verbreiteter, zumeist männlicher, Vorname. Der Name ist eine Form von Shawn, allerdings mit dem aus dem Französischen stammenden Präfix de. Abwandlungen davon können sein Deshawn, De'Shawn, DeShaun, Deshaun, Da'Shawn Da'shawn etc.

Für Personen mit dem Namen DeShawn oder einer Abwandlung davon siehe:
 DeShawn Fogle (* 1975), US-amerikanischer Football-Spieler
 DeShawn Shead (* 1989), US-amerikanischer Football-Spieler
 DeShawn Sims (* 1988), US-amerikanischer Basketballspieler
 DeShawn Snow (* 1973), US-amerikanische Fernsehpersönlichkeit, Autorin und Unternehmerin
 DeShawn Stevenson (* 1981), US-amerikanischer Basketballspieler
 De'Shawn Washington (* um 1990), US-amerikanischer Schauspieler

 DeShawn Wynn (* 1983), US-amerikanischer Football-Spieler
 Armon Johnson (* 1989), US-amerikanischer Basketballspieler, vollständiger Name: Armon Deshawn Johnson
 Atnaf Harris (* 1979), US-amerikanischer Football-Spieler, vollständiger Name: Atnaf DeShawn Harris
 Goldie Loc (* 1980), US-amerikanischer Rapper, bürgerlicher Name: Keiwan Deshawn Spillman
 Kelly McCarty (* 1975), US-amerikanischer, später russischer, Basketballspieler, vollständiger Name: Kelly Deshawn McCarty
 Pierre Jackson (* 1991), US-amerikanischer Basketballspieler, vollständiger Name: Pierre Deshawn Jackson

Für Personen mit dem Namen DeShaun oder einer Abwandlung davon siehe:
 DeShaun Foster (* 1980), US-amerikanischer Football-Spieler
 Deshaun Thomas (* 1991), US-amerikanischer Basketballspieler

Für Personen mit dem Namen Da'Shawn oder einer Abwandlung davon siehe:

 Da'shawn Thomas (* 1987), kanadischer Football-Spieler

Männlicher Vorname